Une île, une chanson de Jacques Brel, sortie en 1962 ;
 Une île, une chanson de Serge Lama présente sur l'album Et puis on s'aperçoit, sorti en 1970 ;
 Une île, une mini-série télévisée française réalisée par Julien Trousselier, sortie en 2020.